Arteaga bezeichnet folgende Municipios:

* Municipio Arteaga (Vizcaya), Municipio in Spanien
 Municipio Arteaga (Coahuila), Municipio in Mexiko
 Municipio Arteaga (Michoacán), Municipio in Mexiko